Engas ist Namensbestandteil der geographischen Objekte:

in Äquatorialguinea:
 Río Engás, ()

in Kamerun:
 Engas (Kamerun), Fluss in Sud

in Norwegen:
 Engås (Kvelde), Hügel bei Larvik ()
 Engås (Larvik), Hügel in Larvik ()
 Engås (Telemark), Hügel in Telemark, Bamble ()

in Palau:
 Engas (Palau), Hügel

in Spanien:
 Engas (Codeso), Sorf in Boqueixón, Provinz A Coruña

siehe auch:
 Jengas (Archangelsk) , Fluss im Oblast Arkhangelsk
 Ba’engas, Labang, Bangkalan, Dorf in Indonesien
 Enga Province, Provinz in Papua-Neuguinea
 Engas Mac Donnell